Valdrada (o Waldrada o Valderada) può riferirsi a:

 Valdrada (VI secolo) – principessa longobarda, moglie di Teodebaldo dei Franchi e in seguito di Clotario I dei Franchi e di Garibaldo I di Baviera
Waldrada di Worms (801-?) – moglie Roberto III di Hesbaye e successivamente di Corrado II di Borgogna
 Waldrada di Wormsgau (835 circa-896) – moglie di Lotario II di Lotaringia
 Waldrada (X secolo) – dogaressa, moglie di Pietro IV Candiano
 Waldrada (X secolo) - duchessa di Spoleto, moglie di Bonifacio II di Spoleto
 Waldrada (X secolo) - moglie di Ubaldo II di Spoleto.